Ejido Francisco Villa kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Ejido Francisco Villa, Sinaloa, Culiacán, 
 Ejido Francisco Villa, Veracruz, San Juan Evangelista, 

Robotskapade Mexikoförgreningar